Brazda oder Brázda steht für:

 Brazda (Mazedonien), eine Stadt in Mazedonien, siehe Liste der Flughäfen in Nordmazedonien

Brazda oder Brázda ist der Familienname folgender Personen:

 Dalibor Brazda (1921–2005), tschechisch-schweizerischer Komponist und Dirigent
 Johann Brazda (* 1954), österreichischer Sozialwissenschaftler
 Kurt Brazda (* 1947), österreichischer Kameramann
 Oskar Brázda (1887–1977), tschechischer akademischer Maler und Bildhauer
 Pavel Brázda (1926–2017), tschechischer Maler
 Rudolf Brazda (1913–2011), homosexueller Häftling im KZ Buchenwald

brázda bezeichnet:

 Furche oder Senke im Tschechischen, siehe Geomorphologische Einteilung Tschechiens
 damit zusammengesetzt sind zahlreiche Namen von tschechischen Tälern